Le trempage est un procédé consistant à tremper un objet dans un liquide, généralement aqueux. On l'utilise pour :
 la mise en forme de matériaux (moulage par trempage) ;
 l'enduction d'une pièce (enduction par trempage) ;
 la préservation du bois (trempage du bois) ;
 le trempage d'aliments est pratiqué avant la consommation alimentaire de certains produits ; 
 le trempage de préparations alimentaires dans une boisson est aussi une pratique de dégustation gastronomique.

Formage
Traitement de surface